Josef Černý ist der Name folgender Personen:

* Josef Černý (Politiker, 1885) (1885–1971), tschechoslowakischer Politiker 
 Josef Černý (Eishockeyspieler) (* 1939), tschechoslowakischer Eishockeyspieler und -trainer
 Josef Černý (Radsportler) (* 1993), tschechischer Radsportler 

Siehe auch:
 Joseph Czerny (1785–1831), österreichischer Klavierpädagoge, Komponist und Verleger